Кра́ківський єпи́скоп () — голова Краківської дієцезії Римсько-Католицької Церкви. Існує з 1000 року, від часу заснування дієцезії. 28 квітня 1925 року, в результаті підвищення статусу дієцезії до архідієцезії називається Краківським а́рхієпископом (). Головна кафедра — Собор Станіслава й Вацлава у Кракові. Один з провідних католицьких діячів Польщі впродовж її історії. Протягом 1443 — 1791 років був одночасно князем Севежського князівства. Один із сенаторів від Краківського воєводства в Сенаті Речі Посполитої.

Єпископи

Архієпископи-митрополити

Єпископ-номінат 
 Якуб Воронецький

Примітки

Джерела 
 Краківська архідіоцезія 

Релігія у Кракові
Католицька церква